Die Virginia Slims of San Diego 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in San Diego. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 22. bis 29. April 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in San Diego